Результати сезону 1972—73 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки
 Панатінаїкос оштрафований на 3 очки
 Омонія оштрафована на 1 очко

Ігри 

Зміни результатів:
 Гру Олімпіакос — Панатінаїкос зупинено на 81 хв. при рахунку 3-2, присуджено 2-0
 Панатінаїкос — ПАОК зараховано 0-2, неявка
 Егалео — Панатінаїкос зараховано 2-0, неявка
 Омонія — Панатінаїкос: гру зупинено в перерві при рахунку 0-0, присуджено 0-2

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

1972 у футболі
1973 у футболі